Inachus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Weber 1795. Inachus ingår i familjen Inachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Inachus